Алексе́й Пономарёв:
 Пономарёв, Алексей Алексеевич (род. 1942) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Пономарёв, Алексей Дмитриевич (1902—1949) — советский военнослужащий, гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.
 Пономарёв, Алексей Степанович (1913—1989) — советский футболист.
 Пономарёв, Алексей Филиппович (1930—2002) — советский партийный и государственный деятель.